Dorcatherium (лат., от  — косуля или газель-доркас и  — зверь) —  род вымерших млекопитающих из семейства оленьковых. Окаменелости обнаружены в Европе, Восточной Африке и в районе горного хребта Сивалик (Гималаи). Известны из миоцена и плиоцена.

Классификация 
По данным сайта Paleobiology Database, на ноябрь 2020 года в род включают 17 вымерших видов:

Примечания 

†
Вымершие жвачные
Млекопитающие миоцена
Млекопитающие плиоцена
†